Ruslan může být:

 Ruslan (jméno) – slovanské křestní jméno
 Ruslan Gelajev – čečenský polní velitel
 Ruslan Ponomarjov – ukrajinský šachista
 Ruslan Salej – běloruský hokejista
 An-124 Ruslan – velký dopravní letoun
 Ruslan a Ludmila – více různých významů (rozcestník)
 RUSLAN – český systém pro strojový překlad mezi češtinou a ruštinou z osmdesátých let

Související články 
 Ruslana